Bürstinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bürstinghaus (vor 1903–nach 1915), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Lotte Bürstinghaus (1884–1951), deutsche Sängerin (Alt), siehe Lotte Dörwald